Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Marc Gicquel a Michaël Llodra. Protože se ale Llodra rozhodl nenastoupit, Gicquel hrál s jiným krajanem Nicolasem Mahutem, společně podlehle až ve finále páru Nikolaj Davyděnko a Denis Istomin

Nasazení párů 
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (čtvrtfinále)
  Rameez Junaid /  Ajsám Kúreší (semifinále)
  Paul Hanley /  Jonathan Marray (čtvrtfinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014